Aimo Heilmann – ex nuotatore tedesco
 Harry Heilmann – giocatore di baseball statunitense
 Luigi Heilmann – glottologo e accademico italiano
 Lutz Heilmann – politico tedesco